Маркиан Петрович Фролов (1892—1944) — советский композитор, пианист, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1944).

Биография 
Родился  года в Бобруйске в семье служащего. В 1921 году окончил Киевскую консерваторию, в 1924 году — Петербургскую консерваторию. Класс фортепиано проходил у Н. Н. Позняковской, Ф. М. Блуменфельда, класс композиции — у С. С. Богатырёва и Р. М. Глиэра.

С 1924 года начал концертную и педагогическую деятельность в Киевской консерватории и музыкально-драматическом институте. С 1928 по 1934 год — преподавал класс фортепиано и теоретические предметы в Свердловском музыкальном техникуме, в 1934—1937 и 1943—1944 годах был директором Свердловской консерватории, с 1935 года заведовал кафедрой композиции.

Выступал с оркестром под управлением Палицына в Свердловском театре оперы и балета и многих других. Исполнял классические произведения Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Шопена, А. Н. Скрябина, а также свои собственные.

Председатель правления Свердловского отделения Союза композиторов РСФСР (1932—1944).

Похоронен на Михайловском кладбище вместе с женой Екатериной Павловной (1895—1958). Дочь Светлана (1926—2014).

Признания и награды 
 орден Трудового Красного Знамени (1940)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1944)

Произведения 
 1924 — концерт для фортепиано с оркестром
 1936 — оратория «Поэма об Урале»
 1940 — первая бурятская опера «Энхэ-Булат-Батор» () («Энхэ — стальной богатырь») по мотивам бурятского национального эпоса
 1943 — увертюра на две бурят-монгольские и монгольские темы
 симфоническая картина «Седой Урал»
 камерно-инструментальные сочинения

Память 
28 июня 1984 года по решению Свердловского горисполкома на здании консерватории установлена мемориальная доска.

С 2010 года имя М. П. Фролова носит Детская музыкальная школа № 1 в Екатеринбурге.

Библиография 
 Мезрина В. М., Сокольская Ж. А. Фролов Маркиан Петрович // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 1998. — С. 566.
 Фролова С. М. Маркиан Петрович Фролов // Композиторы Урала. — Свердловск, 1968. — С. 3-15.
 .
 Марченко Л. У истоков уральской композиторской школы: Сб. тр. / Муз. пед. ин-т. — М., 1978. — Вып. 37. — С. 29-47.

Примечания

Ссылки 
 Преподаватели Свердловского музыкального училища им. Чайковского

Музыканты Екатеринбурга
Заслуженные деятели искусств РСФСР
Выпускники Киевской консерватории
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Ректоры Уральской консерватории
Персоналии:Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета
Похороненные на Михайловском кладбище